Charla puede referirse a:
Disertación ante un público, sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales.
Conversación, plática.
Chat o cibercharla
Bot conversacional (Bot de charla), programa que simula mantener una conversación con una persona.
La charla (Les Parau Parau), cuadro de Gauguin, 1891.
Charlas, localidad francesa
Individuo femenino de la especie Turdus viscivurus (zorzal charlo).

Notas